Грисьо — украинская фамилия. Известные представители:
 Грисьо, Максим Иосифович (род. 1996) — украинский футболист, нападающий.
 Грисьо, Юрий Ярославович (род. 1974) — украинский футбольный судья, сын Ярослава Грися.
 Грисьо, Ярослав Антонович (род. 1950) — украинский футбольный судья и функционер.